Synagoga Berka Dawida Radzynera w Łodzi przy ulicy Solnej 5
 Synagoga Berka Dawida Radzynera w Łodzi przy ulicy Solnej 8